Ремезово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ремезово — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Россия 
 Ремезово — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.